Moussa Sylla (né en 1990), acteur français.
 Moussa Sylla (né en 1999), footballeur français.
Moussa Sylla (?- ), journaliste guinéen.